Кесари́я (, ):

Древнеримские города 
Азия
 Кесария Каппадокийская — ныне город Кайсери в Турции.
 Кесария Палестинская (Приморская) — древний город в римской провинции Иудея (позднее — в Палестине) на берегу Средиземного моря, ныне — национальный парк в Израиле.
 Кесария Филиппова — древний город у подножия горы Хермон в Израиле, ныне город Бания́с.
 Кесария Ливанская — ныне город Арка в Ливане к северо-востоку от города Триполи.

Африка
 Кесария Мавретанская — ныне город Шершель (Шаршал) в Алжире.

Современные города 
 Неокесария — турецкий город Никсар.
 Кесария (Израиль) — город в Израиле возле развалин Кесарии Палестинской.